La Serra del Riquer és una serra situada entre els termes municipals de Monistrol de Calders, de Mura i de Talamanca al límit de les comarques del Bages i del Moianès. Té una elevació màxima de 422 metres.

Per aquesta serra discorre el termenal entre Mura i Talamanca, i només en el seu extrem septentrional penetra en el terme de Monistrol de Calders. És el contrafort meridional del Serrat de Mussarra, i el seu extrem sud-oest és just a llevant de l'Entreforc, indret on es forma la riera de Talamanca per la unió dels torrents de les Refardes i de la Vall.

Bibliografia 
 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006
 PERARNAU I LLORENS, Jaume i PIÑERO I SUBIRANA, Jordi. Monistrol de Calders. La seva història i el seu patrimoni. Monistrol de Calders: Ajuntament de Monistrol de Calders, 1993. Sense ISBN.

Referències

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Serres de Mura
Serres de Talamanca
Serres de Monistrol de Calders
Serres del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac